Маратонска трка у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2009. одржана је 22. августа на улицама града Берлина.

Земље учеснице 
Учествовало је 98 атлетичарки из 39 земаља.

  Аустралија (4)
  Бахреин (2)
  Бразил (3)
  Бутан (1)
  Гватемала (1)
  Еквадор (1)
  Еритреја (3)
  Етиопија (5)
  Зеленортска Острва (1)
  Зимбабве (1)
  Израел (1)
  Италија (1)
  Јапан (6)
  Јужна Кореја (5)
  Јужноафричка Република (3)
  Канада (4)
  Катар (1)
  Кенија (5)
  Кинески Тајпеј (1)
  Киргистан (1)
  Лесото (1)
  Либија (1)
  Мароко (4)
  Мексико (3)
  Монголија (1)
  Намибија (1)
  Немачка (4)
  Нови Зеланд (1)
  Перу (1)
  Португалија (3)
  Руанда (1)
  Русија (3)
  Северна Кореја (2)
  САД (5)
  Словенија (1)
  Танзанија (5)
   Уганда (3)
  Француска (5)
  Шпанија (3)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 
Списак рекорда у маратону за мушкарце пре почетка светског првенства 15. август 2009..

Најбољи резултати у 2009. години 
Десет најбржих светских атлетичара 2009. године је пре почетка светског првенства (15. августа 2009) заузимало следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2009.

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

Финале 
,

Пролазна времена

Светски маратон куп 

Маратонска трка се бодовала и за Светски маратон куп. Победник се одређује на основу резултата три најуспешнија такмичара једне екипе који су завршили трку. Тај услов испунило је 14 екипа. Резултати овог такмичења не улазе у укупан биланс медаља на шампионату.

Резултати Светског купа

Референце

Споаљашње везе 

Светско првенство у атлетици на отвореном 2009.
Маратон на Светском првенству у атлетици на отвореном